Арте́мий ( — «посвящённый Артемиде») — мужское имя. Сокращённая форма — Тёма, а Артём — разговорная.

Известные носители имени 
 Артемий Антиохийский (род. 362) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников.
 Артемий (епископ Галицкий) — галицкий епископ в 1238—1242 годах.
 Артемий Веркольский (1532—1545) — русский православный святой.
 Артемий (ум. 1570-е) — русский церковный деятель и публицист XVI века.
 Артемий (Ильинский) (1870—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Артемий (Кищенко) (род. 1952) — епископ Белорусского экзархата Русской православной церкви.
 Артемий (Пардалакис) (XVIII век — 1858) — патриарх Александрийский, митрополит Кюстендильский.
 Артемий (Радосавлевич) (1935—2020) — лишённый сана епископ Сербской православной церкви.
 Артемий (Снигур) (род. 1962) — епископ Русской православной церкви, митрополит Хабаровский и Приамурский.
 Артемий (церковный деятель) — русский и литовский православный церковный деятель и публицист XVI века.

Фамилии, образованные от имени 
От имени Артемий образована русская фамилия Артемьев и украинская Артеменко.

См. также 
 Марий Артемий — римский политический деятель второй половины IV века.
 Артемии

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена от эпиклес